Silivaș a következő két romániai falu román neve:
 Mikószilvás, Fehér megyében
 Vízszilvás, Kolozs megyében